Gelenk steht für:

 Gelenk (Anatomie), bewegliche Verbindung von zwei oder mehreren Knochen
 Gelenk (Technik), eine in vorgegebener Art und Weise bewegliche Verbindung zwischen zwei starren Körpern
 Pulvinus, Blattgelenk als Verdickung an Blattstielen und Stängeln, das Krümmungsbewegungen ermöglicht
 Silbengelenk, Konsonanten, die je nach Betrachtungsweise entweder zur vorangehenden oder zur folgenden Silbe gezählt werden können